Friedrich von Veldenz ist der Name folgender Personen:
 Friedrich I. von Veldenz († 1327),  Graf von Veldenz, siehe Friedrich I. (Veldenz)
 Friedrich III. von Veldenz († 1444), letzter regierender Graf von Veldenz, siehe Friedrich III. (Veldenz)